Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Nivernois » :
 Le régiment de Nivernois (1684-1753)
 Le régiment de Nivernois (1775-1778)

Homonymie d'unités militaires